I Love You More – album live di Mario Biondi del 2007
 I Love You More – album di Faudel del 2011